Sajtótermékek
 Magyar Forum, kéthavi lap New Yorkban (1942–1943)
 Magyar Fórum, magyarországi hetilap (1988–)
 Havi Magyar Fórum, magyarországi havilap
Párt
 Magyar Fórum, szlovákiai magyar párt (2019–)